Первый дивизион Мальты 1925/1926 () — 15-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1925/1926
Мальта
Мальта
1925 год на Мальте
1926 год на Мальте